Суперкубок Вірменії з футболу 2009 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2009 року між чемпіоном Вірменії Пюніком та володарем кубка Вірменії Араратом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2009
Вірменія
2009 у Вірменії